Trasimène peut faire référence :
 au lac Trasimène : un lac situé dans la région d'Ombrie en Italie ;
 à la Bataille du lac Trasimène qui s'est déroulée sur ses rives en -217, opposant les légions romaines aux Carthaginois d'Hannibal Barca ;
 au département Trasimène  du Premier Empire, dont le nom fait référence à ce lac.